Коноплино — название населённых пунктов:

Россия 
 Коноплино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Коноплино — село в Ухоловском районе Рязанской области.
 Коноплино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Коноплино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Коноплино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Коноплино — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.

См. также 
 Коноплин